Па́вел Васи́льевич Каранде́ев (27 января 1913 — 20 января 1986, Воронежская область) — бригадир тракторной бригады совхоза «Октябрьский», Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился 14 января 1913 года в селе Хреновские Выселки Воронежского уезда Воронежской губернии. Русский.

С 1930 года работал в совхозе «Октябрьский».

В армии с июня 1941 года. Участник Великой Отечественной войны в должности шофёра 640-го отдельного автомобильного батальона. Воевал на Центральном фронте, участвовал в Курской битве. В 1943 году демобилизован по ранению.

После войны вновь работал в совхозе «Октябрьский» трактористом и бригадиром тракторной бригады.

За выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства Карандееву Павлу Васильевичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1972—1973 годах работал старшим инженером совхоза «Октябрьский».

Жил в посёлке Кировское Панинского района Воронежской области. Умер 20 января 1986 года. Похоронен в посёлке Октябрьский  Воронежской области.

Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 2-й степени, медалью «За боевые заслуги», другими медалями.

Память 
В посёлке Панино на Аллее Героев установлен бюст П. В. Карандеева.

Литература 
 Литвинова Т. Н., Юрасов А. Н. Дмитриев В. Я. // Воронежская энциклопедия  / Гл. ред. М. Д. Карпачёв. — Воронеж: Центр духовного возрождения Чернозёмного края, 2008. — Т. 1. — 524 с.
 Герои Социалистического Труда Черноземья. — Воронеж, 1973.
 Золотые Звёзды земли Воронежской / Составитель Э. С. Лыкова. — Воронеж, 1989.

Ссылки 

 Герои Социалистического Труда Воронежской области

Участники Курской битвы
Трактористы